Miejscowości w USA:
 Pettibone – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Kidder
Gminy w USA:
 Pettibone (ang. Pettibone Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Kidder